David Hall (1875–1972) olimpiai bronzérmes amerikai középtávfutó
 David Hall (1970) paralimpiai bajnok ausztrál kerekesszékes teniszező